Минья́н (иуд.-арам.  ашкеназ. ми́ньон, сефард. минья́н — «счёт») в талмудическом иудаизме — необходимый кворум для совершения публичного богослужения, община из не менее, чем 10 взрослых евреев-мужчин старше 13 лет и 1 дня, собирающаяся для общинного богослужения и проведения ряда религиозных обрядов.

Этимология 
Слово минья́н («счёт») — иудео-арамейское Талмуда. Слова миньян нет в Торе.

В Мишне 
В Мишне постановлено совершать литургические обряды и судебные только в присутствии не менее, чем десятка (миньян) евреев-мужчин.

 Hе говорят Шма и не проходят перед арон ха-кодешом и не возносят ладоней своих кохены, не читают [свиток] Торы, не читают хафтару пророков, не совершают утешений (мамад у-мошав), не говорят благословения скорбящим и утешений скорбящим и благословений брачующимся и собирающимся на время именем [Господа] менее десятка. А при выкупе земельных участков — девяток и священник и [при выкупе] человека так же

В Талмуде 
В Талмуде установлено минимум 10 евреев-мужчин, исходя из стихов Танаха и количества сфирот в Каббале. Таким образом, 10 человек образуют общину.

В некоторых общинах, в особых случаях, дозволяют миньян из 9 мужчин и 1 мальчика до 13 лет, держащего свиток Торы. В других общинах, в особых случаях, дозволяют миньян из 9 мужчин в день, когда читают недельную главу Торы — Тора заменяет недостающего человека. В реформистском иудаизме допускают включение в миньян также и женщин.

Миньян — необходим, чтобы произнесённая молитва считалась молитвой всей общины, а не только личной. Некоторые отрывки в молитве нужно произносить только от лица общины. Поэтому, хотя молиться может каждый отдельно, рекомендуют это делать вместе. Отсюда название синагоги на иудео-арамейском — бет кнéсет («дом собрания»). Это может быть просто дом одного из евреев, в котором они собираются вместе для молитвы.

Примечания 

Еврейская литургия
Арамейские слова и выражения